W Rumunii
 Frătești – gmina w okręgu Giurgiu
 Frătești – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Frătești
 Frătești – wieś w okręgu Gorj, w gminie Lelești